Cupressopathes är ett släkte av koralldjur. Cupressopathes ingår i familjen Myriopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Cupressopathes